Каза́нин — русская фамилия. Известные носители:

 Казанин, Алексей Викторович (род. 1982) — украинский спортивный ходок.
 Казанин, Геннадий Семёнович (1948—2020) — советский и российский геофизик.
 Казанин, Марк Исаакович (1899—1972) — советский востоковед, историк, географ, литератор.
 Казанин, Степан (Сергей Юрьевич; род. 1974) — актёр студии «95 квартал», телеведущий.
Женщины
 Казанина, Светлана Анатольевна (род. 1971) — казахстанская легкоатлетка (семиборье).

См. также 
 Казань
 Казан (значения)
 Казатин (значения)
 Каманин